Валенти́н Бори́сович Ивано́в (28 апреля 1941, Балашов, Саратовская область — 27 января 2016, Москва) — политический деятель России. С 1998 по 2002 — Первый заместитель Министра Российской Федерации по атомной энергии (Минатом — Первый заместитель Е. О. Адамова). С 2003 по 2007 депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ IV созыва от Мелекесского одномандатного избирательного округа №180.

Биография 
Родился 28 апреля 1941 года в Балашове Саратовской области. Окончил факультет автоматики и телемеханики Куйбышевского политехнического института им. В. В. Куйбышева по специальности «Автоматика и телемеханика» (1963).

С 1963 года работал в НИИ атомных реакторов в Димитровграде-10 (НИИАР) на должностях инженера, начальника лаборатории, отдела, заместителя директора, директора НИИ. С 1998 года по 2002 год — первый заместитель министра РФ по атомной энергии. С сентября 2003 года — глава энергетического консультативного совета при администрации Ульяновской области.

Свою трудовую деятельность в атомной отрасли начал в 1963 г., став инженером по ядерной электронике НИИ атомных реакторов в Димитровграде-10 (НИИАР). Затем работал в НИИАРе старшим научным сотрудником, начальником лаборатории Э-2 (отдел вычислительной математики и электроники), начальником отдела вычислительной техники и электроники, заместителем директора института по научной работе, первым заместителем директора института по научной работе. С 1989 по 1998 г. возглавлял ГНЦ НИИАР в должности директора.

В 1998 г. приглашен работать в Министерство атомной энергии на должность первого заместителя Министра РФ по атомной энергии. До избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 2003 году, — главный научный сотрудник лаборатории радиогеологии и радиоэкологии РАН Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии.

В 2003 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Мелекесского одномандатного избирательного округа №180, вошёл в состав Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи. С 2008 по 2011 г. — председатель научно-технического совета ЗАО «Энергомонтаж Интрнэшнл», научный руководитель работ по топливным циклам ЯЭУ ОАО «НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля» (2011), руководитель проекта Проектного офиса «Технический комитет «Прорыв» в ЗАО «Наука и инновации» (2011—2012).

В феврале 2012 г. начал работать в ОАО «ВНИИНМ» и почти год занимал пост первого заместителя генерального директора по разработке топлива для ядерной энергетики конструкционных и функциональных материалов. 14 января 2013 года на основании решения заседания Совета директоров ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара» (г. Москва, входит в структуру управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») вступил в должность генерального директора ОАО «ВНИИНМ».

Похоронен на .

Награды и признание 
 Доктор технических наук, старший научный сотрудник, автор многих научных работ;
 Член-корреспондент Академии технологических наук;
 Медаль «За трудовое отличие» (1976);
 Орден Трудового Красного Знамени (1986);
 Заслуженный деятель науки РФ (1996);
 первый Президент Ядерного общества России (1995-1997);
 Ветеран атомной энергетики и промышленности (1998);
 Орден Почёта (2001):
 Почетный гражданин города Димитровград (2001);
 Благодарность Председателя Государственной Думы ФС РФ (2006).

Примечания 

Заместители министра энергетики России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Выпускники СамГТУ
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Почётные граждане Димитровграда